El municipio de Pemberton (en inglés: Pemberton Township) es un municipio ubicado en el condado de Burlington en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2010 tenía una población de 27.912 habitantes y una densidad poblacional de 172,4 personas por km².

Geografía 
El municipio de Pemberton se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en el municipio eran de $47,394 y los ingresos medios por familia eran $52,860. Los hombres tenían unos ingresos medios de $36,572 frente a los $26,689 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $19,238. Alrededor del 9.3% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nueva Jersey
Localidades del condado de Burlington